Оле́г Серге́евич Да́нченко (; 1 августа 1994, Запорожье, Украина) — украинский футболист, защитник клуба «АЕК (Афины)», выступающий на правах аренды за клуб «Заря (Луганск)».

Биография 
Воспитанник ДЮСШ запорожского «Металлурга». В детско-юношеской футбольной лиге Украины Олег выступал с 2007 по 2009 год за «Металлург». Свой последний матч в составе команды ДЮСШ Данченко провел 6 июня 2009 года против юношей из УФК Днепропетровск, матч закончился со счетом 2:2.

После окончания выступлений в школе Олег перешёл в хмельницкое «Динамо», которое выступало тогда во второй лиге чемпионата Украины. Два года провел без участия в общенациональных соревнованиях. Но в сезоне 2010/11 Олегу удалось пробиться в основной состав команды. Так, 16 апреля 2011 года юноша впервые вышел на поле в матче против белоцерковской «Роси», который «подоляне» проиграли со счетом 3:0. Олег в тот день сыграл 62 минуты, однако так и не забил гол. Той же весной до окончания сезона молодой футболист сыграл ещё пять матчей. Свой первый мяч во взрослом футболе Данченко забил 7 мая того же года в матче против черниговской «Десны». В следующем сезоне футболист сыграл двенадцать матчей.

В феврале 2012 года Олег перешёл в футбольный клуб «Черноморец» из города Одесса. Первые два года Данченко играл в молодёжном (U-21) и юношеском составах команды (U-19). За этот период спортсмен сыграл 36 матчей в U-21, в которых забил четыре гола, и один матч в команде U-19. После того, как в 2014 году из основной команды клуба ушло пять опытных легионеров, у «Черноморца» возникла проблема в недоборе кадров. Именно тогда Олег получил место в основном составе команды «моряков». Футболист дебютировал в высшем дивизионе украинского чемпионата 22 марта 2014 года, в матче против симферопольской «Таврии», который закончился со счетом 0:0. Олег в том матче вышел в стартовом составе команды и был заменен на 72-й минуте Торнике Окриашвили. А уже 6 апреля Олег в матче против запорожского «Металлурга», который закончился со счетом 3:0, отдал свою первую в профессиональном футболе голевую передачу на Алексея Гая. А уже 13 мая Данченко вместе с его одноклубником Артёмом Филимоновым был вызван в молодёжную сборную Украины, но так в ней и не дебютировал. В июне 2015 года был вызван наставником украинской «молодёжки» Сергеем Ковальцом для участия в Мемориале Лобановского. На этом турнире «жёлто-синие» заняли второе место, а Данченко принял участие в обоих матчах.

29 февраля 2016 перешёл в донецкий «Шахтёр», оставшись в составе «Черноморца» до конца сезона 2015/16 на условиях аренды.

В 2018 году вызывался во взрослую сборную Украины на матчи Лиги Нации группы В против Чехии и Словакии.

1 февраля 2019 года на правах аренды стал игроком красноярского «Енисея». Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019.

В июне 2019 года Олег Данченко подписал контракт с казанским «Рубином». Дебютировал Данченко за казанцев в матче первого тура против «Локомотива» и отметился голевой передачей. Всего за «Рубин» украинский защитник провел 19 матчей. В августе 2020 года «Уфа» подписала с Данченко арендное соглашение. В январе 2021 года башкирский клуб планировал продолжить сотрудничество с Данченко, но «Рубин» предпочел осуществить полноценный трансфер игрока в греческий АЕК.

Достижения 
 Обладатель Кубка Украины: 2018/19
 Чемпион Украины: 2018/19

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Данченко Олег Сергеевич на официальном сайте ФК «Черноморец» Одесса

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Хмельницкий
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Заря» Луганск